Мария Хесус Альварадо Ривера (; 27 мая 1878, Чинча-Альта, Ика — 6 мая 1971, Лима) — перуанская , , , общественный деятель, феминистка. В 1969 году Национальный совет женщин Перу отметил её как «первого современного борца за права женщин в Перу».

Биография 
Родилась в семье владельца поместья. Из-за начала тихоокеанская войны семья была вынуждена продать своё имущество и переселиться в Лиму. Получила домашнее образование. Позже занималась самообразованием. Стала учительницей. В 1908 году устроилась обозревателем в газету El Comercio. Позже стала сотрудником в газете La Prensa.

Озадаченная архаичной системой образования, занялась социологическими исследованиями, что сыграло важную роль во внедрении ею передовых методов профессионального образования, оказания помощи в здравоохранения и семейной помощи школьникам, контроля за заболеваниями.

В 1914 году основала общество Evolución Feminina, целью которого было создание государственных средних школ для женщин, расширение их практических знаний по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства, предоставление женщинам подходящих рабочих мест на производстве, развитие идеи о том, что всякая честная работа достойна и почётна, гарантирование женщинам гражданского равенства и их прав, когда они вступают в брак, управлять своими собственными финансовыми делами.

Поддерживала феминизм, как течение социальных изменений во всём мире и подняла вопрос о необходимости предоставить женщинам равные гражданские и политические права. Выдвигала следующие требования:
 Предоставление больших возможностей для образования женщин, развития их интеллекта и способностей таких же, как и у мужчин;
 Предоставление женщинам доступа к общественным должностям и свободным профессиям;
 Предоставление женщинам таких же гражданских прав, как и мужчинам, освобождение замужних женщин от зависимости от своих мужей, которым они подчиняются по закону;
 Предоставление женщинам политических прав, возможности непосредственно влиять на судьбу нации.

В 1913 году вошла в комитет Ассоциации сторонников коренных народов, выступала со смелыми статьями в защиту индейцев, а также в поддержку борьбы рабочих за 8-часовой рабочий день.

Из-за решительной и радикальной поддержки расширения прав и возможностей женщин с правом голоса и полного равенства, была
заключена в тюрьму, а затем выслана в Аргентину. Вернувшись из ссылки через 12 лет, посвятила себя созданию произведений для театра, кино и радио, с целью добиться избирательного права женщин в Перу.

Творчество 
Дебютировала, как романистка в 1923 году с автобиографией Nuevas Cumbres. Автор пьесы «La Perricholi»

Наследие 
 8 марта 2021 года правительство Перу объявило работы Альварадо Риверы частью национального наследия.

Ссылки 
 María Jesús Alvarado Rivera, La Primera Feminista Iberoamericana
 Мария Хесус Альварадо Ривера

Журналистки Перу
Деятели феминизма Перу
Писатели Перу
Публицисты Перу